Pod názvem Státní liga se v sezóně 1936/37 hrály dvě soutěže:
 Státní liga 1936/37 (fotbal) – československá nejvyšší soutěž ve fotbalu
 Československá hokejová liga 1936/1937 – československá nejvyšší soutěž v hokeji